Bifrost ou Bifröst, lieu dans la mythologie nordique ;
 Bifrost, revue de science-fiction ;
 Université de Bifröst, un établissement d'enseignement supérieur islandais ;
 Bifröst, commune islandaise où est située cette université.

Variante

 Bifrost-Riverton, municipalité rurale canadienne ;